Альтенкирхен () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Альтенкирхен-Вестервальд. Подчиняется управлению Альтенкирхен.  Население составляет 6002 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,00 км². Официальный код  —  07 1 32 501.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница.

 

Города Рейнланд-Пфальца
Районные центры Рейнланд-Пфальца